Hoadley ist der Familienname von:

 Charles Hoadley (1887–1947), australischer Geologe und Polarforscher

Sonstiges:
 Kap Hoadley, Kap an der Küste des Königin-Marie-Lands, Antarktika